Moutaoukkil ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Sakraya Moutaoukkil (* 1996), deutscher Schauspieler, siehe Emilio Sakraya
 Ilyes Moutaoukkil (* 2004), deutscher Schauspieler